A Grammy-díjat egy sor kategóriában adják át, és mindegyik egy speciális területét fedi le a zenéhez kapcsolódó tevékenységeknek. Az egyes kategóriákban általában több jelölt közül választják ki a díjazottat. A kategóriák listája időről időre változik. Az alábbi lista a jelenlegi kategóriákat tartalmazza.

Különdíjak 
Léteznek különdíjak, melyeket az általános jelölési procedúrán kívül ítélnek oda, tipikusan a többéves kimagasló teljesítményekért.
 Grammy Életmű-díj: egy különleges elismerés olyan előadók részére, akik életük során kiemelkedő jelentőségű művészi alkotómunkát végeztek. (1996-ban Solti György kapta meg.)
 Grammy Kurátorok díja: egy különleges elismerés olyan személyek részére, akik zenei pályafutásuk során jelentős munkát végeztek lemezfelvételeken, de nem előadóként. (1967-ben Solti György, 1984-ben Bartók Béla kapta meg.)
 Technikai Grammy-díj: egy különleges elismerés olyan személyek és/vagy vállalatok részére, akik kiemelkedő jelentőségű technikai munkát végeztek lemezfelvételeken.
 Grammy Legenda-díj: egy különleges elismerés folyamatosan elemezek készítő, nagy hatású előadók vagy együttesek részére. 1990-ben vezették be, de nem adják át minden évben.
 Grammy Hall of Fame Award: egy 1973-ban létrehozott díj a történelmi jelentőségű, tartós minőségű hangfelvételek elismerésére, melyek legalább 25 éve megjelentek már. A díjazottakat évente választja ki egy ismert és jelentős szakemberekből álló bizottság.
 MusiCares Az év szeméje: egy 1991-ben létrehozott díj olyan zenészek elismerésére, akik nem csak a zenében alkottak kiemelkedőt, hanem a karitatív munkában is aktívak. A díjat a MusiCares alapítvány adja át minden évben.
 Legjobb dal társadalmi változásért: 2022-ben létrehozott díj, a győztesét a Kékszalag Bizottság dönti el, azzal a céllal, hogy megjutalmazzon olyan dalokat, amik „fő témája egymás megértése, a béke építése és az empátia.”

Általános kategóriák 
A zenei műfajoktól független négy általános kategória a következő:
 Az év albuma, melyet a kiválasztott album előadója és a produkciós stáb kap az év albumáért.
 Az év felvétele, melyet a kiválasztott dal előadója és a produkciós stáb kap az év felvételéért.
 Az év dala, melyet a kiválasztott dal szerzője, ill. szövegírója kap az év daláért.
 Legjobb új előadó, melyet az az előadó kap, aki adott évben alapozta meg ismertségét.

Műfajspecifikus kategóriák

Alternatív zene 
Jelenleg díjazott:
 Legjobb alternatív zenei album
 Legjobb alternatív zenei teljesítmény

Amerikai eredetű zene 
Jelenleg díjazott:
 Legjobb amerikai roots-teljesítmény
 Legjobb amerikai roots-dal
 Legjobb americana-album
 Legjobb americana-teljesítmény
 Legjobb bluegrassalbum
 Legjobb hagyományos bluesalbum
 Legjobb kortárs bluesalbum
 Legjobb folkalbum
 Legjobb regionális roots zenei album

Korábban díjazott:
 Legjobb bluesalbum (2012~2016)
 Legjobb hagyományos bluesalbum (1987~2011)
 Legjobb kortárs folkalbum (1987~2011)
 Legjobb hawaii zenei album (2005~2011)
 Legjobb indián zenei album (2001~2011)
 Legjobb zydeco- vagy cajun zenei album (2008~2011)
 Legjobb etnikai vagy hagyományos folkfelvétel (1960~1986)

Country 
Jelenleg díjazott:
 Legjobb szóló countryteljesítmény
 Legjobb countryduó vagy -csoport countryteljesítmény
 Legjobb countrydal
 Legjobb countryalbum

Korábban díjazott:
 Legjobb női countryteljesítmény (1965~2011)
 Legjobb férfi countryteljesítmény (1965~2011)
 Legjobb countryduó vagy -csoport countryteljesítmény, énekes vagy hangszerrel  (1969)
 Legjobb énekes countryduó vagy -csoport countryteljesítmény (1970~2011)
 Legjobb énekes countryközreműködés (1988~2011)
 Legjobb hangszeres countryteljesítmény (1970~2011)
 Legjobb country- és westernteljesítmény, énekes vagy hangszerrel (1968)
 Legjobb country- és westernfelvétel (1959~1964, 1967~1968)
 Legjobb country- és westernkislemez (1965~1966)
 Legjobb country- és westernelőadó (1965~1966)

Dance/Electronic 
Jelenleg díjazott:
 Legjobb dance/elektronikus felvétel (korábban a Pop-csoportban)
 Legjobb dance/elektronikus album

Korábban díjazott:
 Legjobb tánczenei/electronica-album

Gospel/Kortárs keresztény zene 
Jelenleg díjazott:
 Legjobb gospelteljesítmény vagy dal
 Legjobb kortárs keresztény zenei teljesítmény vagy -dal
 Legjobb gospelalbum
 Legjobb kortárs keresztény zenei album
 Legjobb roots gospelalbum

Korábban díjazott:
 Legjobb pop- vagy kortárs gospelalbum (1991~2011)
 Legjobb rock-gospelalbum (1991~2011)
 Legjobb hagyományos gospelalbum (1991~2011)
 Legjobb kortárs R&B-gospelalbum (1991~2011)
 Legjobb kortárs keresztény zenei dal (2012~2014)
 Legjobb gospel- vagy kortárs keresztény zenei teljesítmény (1968~1974, 1976~1977, 2005~2014)
 Legjobb gospelkórus vagy énekkari album (1991~2006)
 Legjobb hagyományos gospelteljesítmény (1978~1983)
 Legjobb kortárs gospelteljesítmény (1978~1983)
 Legjobb gospeldal (2006~2014)
 Legjobb női gospelénekes teljesítmény (1984~1990)
 Legjobb férfi gospelénekes teljesítmény (1984~1990)
 Legjobb duó-, csoport- vagy kórus gospelénekes teljesítmény (1984~1990)
 Legjobb soul-gospelteljesítmény (1969~1977)
 Legjobb hagyományos soul-gospelteljesítmény (1978~1983)
 Legjobb kortárs soul-gospelteljesítmény (1978~1983)
 Legjobb női soul-gospelteljesítmény (1984~1989)
 Legjobb férfi soul-gospelteljesítmény (1984~1989)
 Legjobb férfi vagy női soul-gospel teljesítmény (csak 1990)
 Legjobb duó-, csoport- vagy kórus soul-gospelteljesítmény (1984~1990)
 Legjobb déli, country vagy bluegrass gospelalbum (1991~2011)
 Legjobb inspiráló teljesítmény (1962~1986)

Jazz 
Jelenleg díjazott:
 Legjobb improvizált jazzszóló
 Legjobb jazzalbum
 Legjobb hangszeres jazzalbum
 Legjobb jazz nagyegyüttes album
 Legjobb latin jazzalbum

Korábban díjazott:
 Legjobb fúziós jazzteljesítmény (1980~1991)
 Legjobb női énekes jazzteljesítmény (1981~1984, 1986~1991)
 Legjobb férfi énekes jazzteljesítmény (1981~1984, 1986~1991)
 Legjobb duó- vagy csoport énekes jazzteljesítmény (1982~1990)
 Legjobb eredeti jazzkompozíció (1961~1967)
 Legjobb kortárs jazzalbum (1992~2011)
 Legjobb hangszeres jazzszóló (1992~2008)
 Legjobb egyéni vagy csoportos hangszeres jazzalbum (1959~2011)

Komolyzene 
Jelenleg díjazott:
 Legjobb zenekari előadás
 Legjobb operafelvétel
 Legjobb kórusteljesítmény
 Legjobb kiszenekari előadás
 Legjobb klasszikus szólóalbum
 Legjobb klasszikus hangszeres szóló
 Legjobb klasszikus kompendium
 Legjobb kortárs klasszikus kompozíció

Korábban díjazott:
 Legjobb zenekari hangszeres szólóteljesítmény (1959~1966, 1972~1986, 1988~2011)
 Legjobb zenekar nélküli hangszeres szólóteljesítmény (1959~1966, 1972~1986, 1988~2011)
 Legjobb klasszikus kórus vagy operateljesítmény (1959~1960)
 Legjobb klasszikus hangszeres szólistateljesítmény (1967~1971, 1987)
 Legjobb új klasszikus előadó (1964~1966, 1986)
 Legjobb kamarateljesítmény (1959~2011)
 Legjobb klasszikus album (1962~2011)
 Legjobb klasszikus énekteljesítmény (1991, 1993~2011)

Kortárs hangszeres zene 
Jelenleg díjazott:
 Legjobb kortárs hangszeres album

Korábban díjazott:
 Legjobb hangszeres popalbum (2001~2014) (korábban a Pop-csoportban)

Latin 
Jelenleg díjazott:
 Legjobb latinrock vagy alternatív album
 Legjobb regionális mexikói- vagy tejanoalbum
 Legjobb tropikus latinalbum
 Legjobb música urbana album

Korábban díjazott:
 Legjobb latinpop-album (1984~2021, 2012 kivételével)
 Legjobb latinrock-, urban- vagy alternatív album (2009~2011, 2013~2020)
 Legjobb latinfelvétel (1976~1983)
 Legjobb latinpop-, rock- vagy urban album (2012)
 Legjobb banda vagy norteñoalbum (2012)
 Legjobb regionális mexikói album (2009~2011)
 Legjobb mexikói- vagy mexikói-amerikai album (1984~2008)
 Legjobb bandaalbum (2007~2011)
 Legjobb norteñoalbum (2009~2011)
 Legjobb tejanoalbum (1999~2011)
 Legjobb urban latinalbum (2008~2010)
 Legjobb merengue-album (2000~2003)
 Lagjobb salsaalbum (2000~2003)
 Legjobb salsa vagy merengue-album (2004~2006)
 Legjobb hagyományos tropikus latinalbum (2001~2010)
 Legjobb latinrock- vagy alternatív teljesítmény (1998~2001)
 Legjobb latinrock- vagy alternatív album (2002~2009)

Musical 
Jelenleg díjazott:
 Legjobb musicalalbum

Korábban díjazott:
 Legjobb szereposztással felvett eredeti album (Broadway vagy TV) (1959)
 Legjobb Broadway-album (1960)
 Legjobb showalbum (1961)
 Legjobb szereposztással felvett eredeti showalbum (1962~1963)
 Legjobb filmzene egy eredeti szereposztással felvett showalbumról (1964~1973)
 Legjobb filmzene az eredeti szereposztással felvett showalbumról (1974~1975)
 Legjobb szereposztással felvett showalbum (1976~1986)
 Legjobb musical szereposztással felvett showalbum (1987~1991)
 Legjobb musical showalbum (1992~2011)

New Age 
Jelenleg díjazott:
 Legjobb new age-, ambient- vagy énekalbum

Korábban díjazott:
 Legjobb new age-felvétel (1987)
 Legjobb new age-teljesítmény (1988~1991)

Polka 
Korábban díjazott:
 Legjobb polkafelvétel (1986~1991)
 Legjobb polkaalbum (1992~2009)

Pop 
Jelenleg díjazott:
 Legjobb szóló popénekes teljesítmény
 Legjobb popduó vagy -együttes teljesítmény
 Legjobb popalbum
 Legjobb hagyományos popalbum

Korábban díjazott:
 Legjobb hangszeres popalbumért (2001~2014)
 Legjobb női popénekes teljesítményért (1959~2011)
 Legjobb férfi popénekes teljesítményért (1959~2011)
 Legjobb vokális popduó vagy -együttes teljesítményért (1966~2011)
 Legjobb hangszeres popteljesítmény (1969~2011)
 Legjobb popénekesi együttműködésért (1995~2011)
 Legjobb énekegyüttes-teljesítmény (1961~1968)
 Legjobb kórusteljesítmény (1961~1968)
 Legjobb hangszeres teljesítmény (1964~1967)
 Legjobb kortárs R&R-teljesítmény (1966~1968)
 Legjobb férfi vagy női kortárs R&R-szólóteljesítmény (csak 1967)
 Legjobb kortárs kórusteljesítmény (1969~1970)
 Legjobb tánchoz készített zenekari teljesítmény (1960~1964)
 Legjobb, főleg nem jazz vagy tánchoz készített zenekari vagy hangszeres zenekari teljesítmény (1960~1964)
 Legjobb hangszínezéses hangszeres popteljesítmény (1973)
 Legjobb kortárs dal (1960~1968, 1970~1971)
 Legjobb diszkófelvétel (1980)
 Legjobb hagyományos popteljesítmény (1992)
 Legjobb hagyományos popénekes-teljesítmény (1993~2000)

R&B 
Jelenleg díjazott:
 Legjobb R&B-teljesítmény
 Legjobb hagyományos R&B-teljesítmény
 Legjobb R&B-dal
 Legjobb R&B-album
 Legjobb progresszív R&B-album

Korábban díjazott:
 Legjobb kortárs urbanalbum (2013~2020)
 Legjobb urban vagy alternatív teljesítmény (2003~2011)
 Legjobb hagyományos énekes R&B-teljesítmény (2003~2011)
 Legjobb női R&B-énekesteljesítmény (1968~2011)
 Legjobb férfi R&B-énekesteljesítmény (1968~2011)
 Legjobb duó- vagy csoport R&B-teljesítmény (1967~2011)
 Legjobb kortárs R&B-album (2003~2011)
 Legjobb férfi vagy női R&B szólóénekes-teljesítmény (csak 1967)
 Legjobb hangszeres R&B-teljesítmény (1970, 1973~1990, 1993)
 Legjobb Rhythm & Blues-felvétel (1962~1968)

Rap 
Jelenleg díjazott:
 Legjobb rapteljesítmény
 Legjobb dallamos rapteljesítmény
 Legjobb rapdal
 Legjobb rapalbum

Korábban díjazott:
 Legjobb rappelt és énekelt teljesítmény (2018~2020)
 Legjobb rap és ének együttműködés (2002~2017)
 Legjobb szóló rapteljesítmény (1991~2002, 2005~2011)
 Legjobb csoportos rapteljesítmény (1991~2011)
 Legjobb női rapteljesítmény (2003~2004)
 Legjobb férfi rapteljesítmény (2003~2004)

Reggae 
Jelenleg díjazott:
 Legjobb reggae-album

Rock 
Jelenleg díjazott:
 Legjobb rockteljesítmény
 Legjobb metalteljesítmény
 Legjobb rockdal
 Legjobb rockalbum

Korábban díjazott:
 Legjobb szóló rockénekes teljesítmény (1988, 1992, 1994, 2005~2011)
 Legjobb csoportos rockteljesítmény (1980~2011)
 Legjobb hangszeres rockteljesítmény (1980~2011)
 Legjobb női rockénekes teljesítmény (1980~1987, 1989~1991, 1993, 1995~2004)
 Legjobb férfi rockénekes teljesítmény (1980~1987, 1989~1991, 1993, 1995~2004)
 Legjobb hangszeres vagy énekes hard rock/metalteljesítmény (1989)
 Legjobb hard rock teljesítmény (1990~2011)
 Legjobb hard rock/metal teljesítmény (2012~2013)

Világzene 
Jelenleg díjazott:
 Legjobb világzenei album

Korábban díjazott:
 Legjobb hagyományos világzenei album (2004~2011)
 Legjobb kortárs világzenei album (2004~2011)

Gyereklemezek 
Jelenleg díjazott:
 Legjobb gyerekzenei album

Korábban díjazott:
 Legjobb zenei album gyerekeknek (1994~2011)
 Legjobb prózai album gyerekeknek (1994~2011)
 Legjobb album gyerekeknek (1959~1968, 1970~1993, 2012~2015)

Próza 
Jelenleg díjazott:
 Legjobb hangoskönyv, narráció vagy történetmesélő felvételre
 Legjobb költészeti album

Korábban díjazott:
 Legjobb prózai komédiai album (1994~2003)

Humor 
Jelenleg díjazott:
 Legjobb komédiai album

Korábban díjazott:
 Legjobb komédiai teljesítmény (1959~1967)
 Legjobb komédiai felvétel (1968~1991)
 Legjobb prózai komédiai album (1994~2003)

Vizuális média 
Jelenleg díjazott:
 Legjobb válogatásalbum vizuális médiához
 Legjobb eredeti filmzene
 Legjobb vizuális média számára írt dal
 Legjobb videójáték- és interakítv média-zene

Korábban díjazott:
 Legjobb filmzenei album (2000)
 Legjobb válogatásalbum mozgóképhez, televízióhoz vagy más vizuális médiához (2001~2011)
 Legjobb eredeti filmzene mozgóképhez, televízióhoz vagy más vizuális médiához (2001~2011)
 Legjobb vizuális médiához vagy televízióra írt dal (1988~1999)
 Legjobb mozgóképhez, televízióra vagy más vizuális médiához írt dal (2000~2011)
 Legjobb filmzenei album, drámához írt filmzene vagy eredeti szereposztással felvett album (1959)
 Legjobb televízióra vagy mozgóképhez szerzett filmzenei album vagy eredeti szereposztással felvett album (1960)
 Legjobb televízióra vagy mozgóképhez szerzett filmzenei album vagy eredeti szereposztás által felvett album (1961~1962)

Utómunka és dalszerzés 
Jelenleg díjazott:
 Legjobban mérnökölt nem klasszikus album
 Az év nem klasszikus producere
 Legjobban mérnökölt klasszikus album
 Az év klasszikus producere
 Legjobb nem klasszikus remixelt felvétel
 Legjobb imerzív audióalbum
 Legjobb nem klasszikus dalszerző

Korábban díjazott:
 Legjobban mérnökölt felvétel (1960~1965)
 Az év nem klasszikus remixelője (1998~2001)
 Legjobb térhatású album (2005~2018)

Zenei videó 
Jelenleg díjazott:
 Legjobb videóklip
 Legjobb zenei film

Korábban díjazott:
 Az év videója (1982~1983)
 Legjobb rövid formájú videó (1984)
 Legjobb rövid videóklip (1986~1987)
 Legjobb koncepciós videóklip (1988~1989)
 Legjobb videóklip-teljesítmény (1988~1989)
 Legjobb rövid formájú videóklip (1990~2012)
 Legjobb hosszú formájú videóklip (1990~2012)

Zeneszerzés/Hangszerelés 
Jelenleg díjazott:
 Legjobb hangszeres kompozíció
 Legjobb hangszeres vagy a capella hangszerelés
 Legjobb hangszeres vagy vokális hangszerelés

Korábban díjazott:
 Legjobb hangszerelés (1960~1962)
 Legjobb hangszeres hangszerelés (1963~1981, 1995~2014)
 Legjobb hangszeres dalon végzett hangszerelés (1982~1994)
 Legjobb háttérhangszerelés (1963~1964)
 Legjobb énekeseknek vagy hangszereseknek készített hangszerelés (1965~1967)
 Legjobb énekeseknek készített hangszerelés (1968~1978)
 Legjobb énekhez készített hangszerelés (1979~1980)
 Legjobb éneklést támogató hangszeres hangszerelés (1982~1994, 1998~1998)
 Legjobb énekléssel rendelkező hangszeres hangszerelés (1995~1997)
 Legjobb énekeseket támogató hangszeres hangszerelés (2000~2014)
 Legjobb két vagy több énekesnek készített hangszerelés (1977~1986)

Zenetörténeti felvételek 
Jelenleg díjazott:
 Legjobb történelmi album

Korábban díjazott:
 Legjobb történelmi újracsomagolt album (1979)
 Legjobb történelmi újrakiadás (1980)
 Legjobb történelmi újra kiadott album (1981)

Lemezborító/Csomagolás/Albumjegyzetek 
Jelenleg díjazott:
 Legjobb csomagolás
 Legjobb dobozolt és különleges kiadású csomagolás
 Legjobb albumjegyzetek

Korábban díjazott:
 Legjobb klasszikus albumjegyzetek (1973~1976)

Jegyzetek

Fordítás

További információk 
 Hivatalos honlap

Grammy-díj kategóriák